Les Pyramidelloidea sont une super-famille de mollusques gastéropodes de l'ordre des Heterostropha.

Liste des genres 
Selon  :
 famille Amathinidae Ponder, 1987
 famille Heteroneritidae Gründel, 1998 †
 famille Pyramidellidae Gray, 1840
 Pyramidelloidea non-assignés

Notes et références

Liens externes